Чистополянский — название населённых пунктов в России:

 Чистополянский — посёлок в Брасовском районе Брянской области.
 Чистополянский — посёлок в Нижнеилимском районе Иркутской области.